Kohlbachtal ist

Talname:
 für einige der Kohlbach genannten Gewässer
 deutscher Name von Studená dolina in der Hohen Tatra, Slowakei

Namensbestandteil von Schutzgebieten:
 Kohlbachtal und angrenzende Gebiete (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Zaisenhausen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kohlbachtal und angrenzende Gebiete (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet bei Zaisenhausen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kohlbachtal (Naturschutzgebiet, Gerstungen), Naturschutzgebiet bei Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen; siehe Gerstungen#Naturschutzgebiet Kohlbachtal
 Kohlbachtal (Naturschutzgebiet, Colditz), Naturschutzgebiet bei Colditz, Landkreis Leipzig

Siehe auch:
 Kohlbach